Огублённый (огу́бленный) гласный среднего ряда верхнего подъёма — гласный звук, употребляющийся в некоторых разговорных языках. В МФА этот звук обозначается знаком , в X-SAMPA — знаком }.

Примеры

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Гласные среднего ряда
Гласные верхнего подъёма
Огублённые гласные